La gara di sciabola a squadre maschile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2015 si è svolta il 16-17 Luglio 2015 all'Olimpijskij di Mosca.

Podio

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte Bassa

Sezione 3

Sezione 4

Piazzamenti

Tabellone 5º-8º posto

Tabellone 9º-16º posto

Tabellone 13º-16º posto

Riferimenti

Altri progetti 

Campionati mondiali di scherma 2015